Nógrádi Árpád
 Nógrádi Árpád (1983) labdarúgó
Nógrády Árpád
 Nógrády Árpád (1968) néprajzkutató, történész, tudományos főmunkatárs